Donja Velešnja je mjesto u Republici Hrvatskoj, smještena u Sisačko-moslavačkoj županiji, 2 km udaljena od grada Hrvatska Kostajnica, u općini Donji Kukuruzari.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 261 stanovnika.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji